Dąbie – dzielnica Szczecina
 Szczecin Dąbie – stacja kolejowa
 Szczecin Dąbie Osiedle – przystanek kolejowy
 Dekanat Szczecin-Dąbie – dekanat